Ла́врики — топоним:

Россия 
 Лаврики — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Лаврики — платформа Приозёрской линии Октябрьской железной дороги.

Украина 
 Лаврики — село в Сквирском районе Киевской области.
 Лаврики — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Лаврики (Полтава) — ранее существовавшее село в Полтавской губернии Васильевской волости, ныне входящее в город Полтава.

См. также 
 Лаврик